3 Armia Pancerna (III Rzesza)
 3 Gwardyjska Armia Pancerna
 3 Armia Pancerna (ZSRR)